Синьду́ — китайский топоним:

 Синьду (Чэнду) (新都) — район городского подчинения города субпровинциального значения Чэнду провинции Сычуань
 Синьду (Синтай) (信都) — район городского подчинения городского округа Синтай провинции Хэбэй